Шали — топоним.

 Шали — город в Чечне.
 Шали — село в Татарстане.
 Шали — город в Бутане.
 Шали () — община в уезде Лукнган, провинция Бакзянг, Вьетнам.

См. также 
 Шалит
 Шалли
 Шалыт
 Шаля